Milverton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Milverton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Warwickshire